Dubník – szczyt na Nizinie Borskiej (289 m)
 Dubník – szczyt na zachodnim skraj płaskowyżu Plešivská planina w obrębie Krasu Słowackiego (696 m)
 Dubník – szczyt w Górach Slańskich (874 m)
 Dubník – wieś w południowo-zachodniej Słowacji, w kraju nitrzańskim, w powiecie Nowe Zamki